7-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 10 жовтня до 11 листопада 1931 року в Москві.

Турнірна таблиця 

 Сергей Воронков - «Блеск и нищета массовки» (на ChessPro.ru) 
 7rd USSR Championship, Moscow 1931
 

Чемпіонати СРСР із шахів
1931 у шахах‎
Жовтень 1931
Листопад 1931
1931 в СРСР